Kodava ist der Name
einer Region westlich von Patna (übersetzt "Hoch-Wald-Land")
eines Volkes im Distrikt Kodagu des südindischen Bundesstaates Karnataka, siehe Kodava (Volk)
der Sprache dieses Volkes, siehe Kodava (Sprache)